Southern Cross (engl. für ‚südliches Kreuz‘) steht für:

 Southern Cross, Gösch der amerikanischen Marine, siehe Flagge der Konföderierten Staaten von Amerika #Flaggen der Marine 
 Southern Cross (Western Australia), australische Gemeinde 
 Southern Cross (Flugzeug), eine Fokker F.VII, siehe Charles_Kingsford_Smith#Trans-Pazifik-Flug
 Southern Cross (Lied), Musiktitel von Crosby, Stills & Nash
 Southern Cross Healthcare, britisches Unternehmen
 Southern Cross Car Australian, australisches Automobilunternehmen
 Operation Southern Cross, deutsche Marineoperation (1994)
 Southern-Cross-Expedition, Forschungsreise der Antarktisforschung unter britischer Führung
 Southern-Cross-Subglazialhochland, Hochplateaus im Wilkesland, Antarktika
 Bahnhof Melbourne Southern Cross

Southern Cross ist der Name folgender Schiffe:

 Southern Cross (Schiff, 1886), ein Wal- und Robbenfangschiff, Expeditionsschiff der Southern-Cross-Expedition
 Southern Cross (Schiff, 1921), US-amerikanischer Frachter und Truppentransporter
 Southern Cross (Schiff, 1955), Passagierschiff
 Southern Cross (Schiff, 1974), Rennyacht

Siehe auch:
 Kreuz des Südens, Sternbild
  Southern Cross Aviation SC-1